Сметанинское сельское поселение — муниципальное образование в составе Смоленского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Сметанино. Главой поселения и Главой администрации является Харченко Ольга Олеговна.

Географические данные 
 Общая площадь: 104,76 км²
 Расположение: западная часть Смоленского района
 Граничит:
 на востоке — Гнёздовским сельским поселением
 на юге — с  Катынским сельским поселением
 на юго-западе — с  Краснинским районом
 на северо-западе — с  Руднянским районом
 на севере — с Волоковским сельским поселением
 Крупные реки: Лелеква, Купринка.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входит 21 населённый пункт:

Примечания 

Муниципальные образования Смоленского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области